Winnick ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Winnick (* 1961), US-amerikanischer Spieleentwickler, Autor und Comiczeichner
 Katheryn Winnick (* 1977), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Winick